El Abiodh steht für:

 El Abiodh, Kurzform von El Abiodh Sidi Cheikh, Oasenstadt in der südalgerischen Wüste, siehe El Bayadh (Provinz)
 El Abiodh, Krankenstation der Gemeinschaft von Taizé, siehe Communauté de Taizé #Anlagen und Gebäude in Taizé